Parros ist der Familienname folgender Personen:
 George Parros (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Peter Parros (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Paros